Нуево Идеал има више значења:

 Општина Нуево Идеал (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуево Идеал (Нуево Идеал, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуево Идеал (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику